NUP steht für:
 National Unionist Party, sudanesische Partei, siehe Parlamentswahlen im Anglo-Ägyptischen Sudan 1953
 Natur- und Umweltpark Güstrow, siehe Wildpark-MV
 nekrotisierende ulzerierende Parodontitis, siehe Nekrotisierende parodontale Erkrankung
 Nordumgehung Pasing

nup steht für:
 Nupe (Sprache) (ISO-639-3-Code), nupoide Sprache in Nigeria

Siehe auch:
 Partei der Nationalen Einheit (National Unity Party)

Abkürzung